MB (латиницей) — аббревиатура:
 Мегабит и мегабайт (в русском языке используются сокращения Мбит и Мбайт (не рекомендуется МБ), в языках на основе латиницы — Mbit и Mbyte (реже MB), соответственно) — единицы измерения количества информации, производные от бита и байта, соответственно.
 Миллибар и мегабар (стандартные сокращения — мбар и Мбар либо mbar и Mbar, но иногда используются mb и Mb) — единицы измерения давления, производные от бара.
 MB — сербское пивоваренное предприятие.

См. также 
 МВ (кириллицей)